Akaike bezeichnet:
 eine ehemalige Stadt in der Präfektur Fukuoka: Akaike (Fukuoka) (eingemeindet nach Fukuchi (Fukuoka))

Akaike ist der Familienname folgender Personen:
 Annerose Akaike (1939–2011), deutsche Ärztin
 Hirotsugu Akaike (1927–2009), japanischer Statistiker
 Masaaki Akaike (* 1961), japanischer Politiker